Twic County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Warrap State, i den centrala delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Juba.

Omgivningarna runt Twic County är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Twic County är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Warrap State